Bokod (Hongarije), een gemeente in de comitaat Komárom-Esztergom
Bokod (Filipijnen), een gemeente in de in de regio Bratislava

Bokod (dialect), een dialect